East Village steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Village (Connecticut), im Fairfield County
 East Village (Florida), im Hillsborough County
 East Village (Illinois), im McDonough County
 East Village (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 East Village (Massachusetts), im Hampshire County
 East Village (Manhattan), im New York County, New York
 East Village (Tennessee), im Hamblen County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Village Meetinghouse, in East Montpelier, Vermont, ID-Nr. 80000341

Siehe auch:
 East Village Historic District